Martim Moniz (ridder), een Portugese ridder
 Martim Moniz (metrostation), een metrostation in Lissabon